LDW est un sigle pour :
 Lane Departure Warning, en français AFIL pour Alerte de franchissement involontaire de ligne.

LDW est un sigle pour :
Landwehr Division

LDW est un code pour :
 l'aéroport de Lansdowne Station, en Australie dans la codification AITA